Perseu
Perseus
Perseus (espião)
Perseus Project

Desambiguação

bg:Персей
ca:Perseu
cy:Perseus
de:Perseus
el:Περσέας (αποσαφήνιση)
es:Perseo (desambiguación)
fr:Persée (homonymie)
hr:Perzej
hu:Perszeusz (egyértelműsítő lap)
it:Perseo
ka:პერსევსი (მრავალმნიშვნელოვანი)
la:Perseus (discretiva)
lb:Perseus
mk:Персеј (појаснување)
nl:Perseus
pl:Perseusz
sk:Perseus
sr:Персеј (вишезначна одредница)
fi:Perseus (täsmennyssivu)
tr:Perseus